What About Love – singolo degli Heart del 1985
 What About Love – singolo di Austin Mahone del 2013